Okhotsk, transliteración al inglés del ruso Охотск (al español: Ojotsk), puede referirse a:

 la ciudad portuaria de Ojotsk, en el Lejano Oriente ruso:
 el mar de Ojotsk, un mar epicontinental del océano Pacífico.